Jerablur (Armeens: Եռաբլուր, Engels: Yerablur) is een militaire begraafplaats op een heuveltop in de buitenwijken van de Armeense hoofdstad Jerevan. De begraafplaats ligt in het Malatia-Sebastia-district en sinds 1988 is Jerablur in gebruik als begraafplaats voor Armeense soldaten die sneuvelden tijdens de Oorlog in Nagorno-Karabach.

De begraven soldaten zijn onder anderen:

Vardan Stepanyan (1992)
Monte Melkonian (1993)
Garo Kahkejian (1993)
Shahen Meghrian (1993)
Sose Mayrig (gestorven in 1952, herbegraven op Jerablur in 1998)
Vazgen Sargsyan (1999)
Generaal Andranik (gestorven in 1927, herbegraven op Jerablur in 2000)
Gurgen Margaryan (2004)
Sebouh Nersesian (gestorven in 1940, herbegraven op Jerablur in 2014)

Afbeeldingen

Externe link 
 hush.am: Yerablur, genealogische website met overzicht van de aanwezige graven

Referenties 

Jerevan
Militaire begraafplaats
Begraafplaats in Armenië